Grijskeelgranaatzanger
 Rode granaatzanger
 Roze granaatzanger